John Friedlander – matematico canadese
 Judah Friedlander – attore statunitense
 Lee Friedlander – fotografo statunitense
 Louis Friedlander, noto come Lew Landers – regista e attore statunitense

Pagine correlate
Friedlaender